Зіна Гаррісон-Джексон і Мартіна Навратілова були чинними чемпіонками, але цього разу виступали з іншими партнерками.

Гаррісон-Джексон грала в парі з Ларисою Нейланд, але в півфіналі їх перемогли Патті Фендік і Мередіт Макґрат.

Навратілова грала в парі з Манон Боллеграф і успішно захистила свій титул, перемігши у фіналі Фендік і Макґрат з рахунком 7–6(7–3), 6–1.

Сіяні пари

Сітка

Сітка

Посилання 
 Official results archive (ITF) 
 Official results archive (WTA) 

1994, парний розряд
European Indoors, парний розряд